Алекса́ндр Никола́евич Юрко́в (1935—2014) — российский художник (сценограф, живописец, график, бутафор, создатель техники «флорийская мозаика»), член СТД РФ (ВТО) с 1959 года, председатель секции сценографов Нижегородской организации СТД РФ.

Биография 
Родился 10 апреля 1935 года в поселке Сухой Лог (на территории современной Томской области).

Окончил в Красноярске художественную школу (1953 г.) и училище искусств (1965 г.).

С 1951 года работал художником-постановщиком в драматических театрах Красноярска, Канска, Краснодара и других городов. Оформлял спектакли в театрах Ленинграда и Москвы.

С 1976 по 1986 год — главный художник Нижегородского академического театра драмы им. М.Горького, в последние годы жил и работал в Нижнем Новгороде.

Автор более 200 сценографических проектов, участник выставок и фестивалей прикладного искусства.

В станковых работах использовал нетрадиционные материалы и технологии. К числу наиболее ярких творческих находок принадлежит создание техники «флорийской мозаики» — «художник создает лиричные, задушевные картины без единой капли краски: их сочная теплая палитра состоит … из листьев и трав. Техника флорийской мозаики кропотлива и трудоемка, требующая особой зоркости и сосредоточения.» — Маршева И. В.(искусствовед). «Художник разглядел в пожухлой опавшей листве неиссякаемый источник тонких цветовых градаций, глубоких переживаний и философских раздумий.»

15 сентября 1998 года Юрков создал авторскую галерею «Юрковка».

Автор нескольких малоизвестных стихотворений.

 * * *
 Закрыв подвал, зимой и летом,
 Цветастой осенью, весной,
 Иду с пакетом за сюжетом
 Да за опавшею листвой.
 Леса, деревни, реки, горы
 Леплю мозаикой из флоры.
 Нижегородские места
 Осенним золотом листа
 Ваяю с творческим ударом —
 Веселый труд и краски даром
 Александр Юрков

Скончался 2 июля 2014 года. Похоронен на кладбище «Марьина Роща» Нижнего Новгорода.

Флорийская мозаика 
Флорийская мозаика — это придуманная и названная А. Н. Юрковым техника создания картин, в которой используются только клей и кусочки листьев различных деревьев и трав. За двадцать пять лет работы в этой технике Юрков создал более сотни таких полотен.

Музей флористики «Юрковка» 

В центре старого Нижнего Новгорода, на ул. Большой Покровской, находилась художественная галерея «Юрковка», основанная в 1998 году — авторский музей флорийской мозаики. Работы, представленные там, выполнены из осенних листьев, спичек, семечек арбуза и из обрезков ценных бумаг. Особой темой в творчестве художника Юркова являются родные места, родительский дом.
В настоящий момент «Юрковка» открыта по адресу: г. Н. Новгород, ул. Сергиевская, д. 12.

Примечания

Ссылки 

 Нижегородский художник пишет картины листьями.
 Творчество в сухом остатке. Нижегородский художник пишет картины листьями. //Независимая газета от 06.10.2008.
 Анастасия Иванова Флорийская мозаика.
 Владимир Рогоза Почему художник Александр Юрков забросил краски и «пишет» картины листьями?
 Оксана Прилепина Искусство из ничего.
 «Юрковка» как она есть. //Нижегородская правда № 104 от 16.09.2008.
 Дина Добровольская Праздник души. //Красный сормович № 11 2007.
 Неля Мажаева «Юрковка»
 Выставка флористики нижегородского художника Александра Юркова
 Сайт галереи «Юрковка»
 «3D-тур» по галерее «Юрковка»
 И. Маршева. Александр Николаевич ЮРКОВ (2010). Веб-сайт НГВК
 Александр Николаевич Юрков и его «флорийская» мозаика: очерк творчества, видеоинтервью художника (2014) и «виртуальный вернисаж» на веб-сайте ЦБС Канавинского района

Художники СССР
Похороненные на кладбище «Марьина Роща»